Королевский канадский монетный двор () — состоит из двух дворов:

 Королевский канадский монетный двор (Оттава) — чеканит юбилейные монеты;
 Королевский канадский монетный двор (Виннипег) — чеканит основную массу монет Канады, а также юбилейные.